

Населені пункти та їхні частини

 Цемне — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Цемне — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Цемне — лісова осада в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки